Стратификација означава таложење слојева и користи се у различитим подручјима с различитим значењима, на примјер:

 стратификација (археологија)
 стратификација (социологија)
 стратификација (хортикултура)
 стратификација (геологија)
 стратификација (вода)
 стратификација (информатика)
 стратификација (математика)
 стратификација (медицина)
 стратификација (музика)
 стратификација (екологија)
 стратификација (физика)
 стратификација (епидемиологија)